Борис Дмитриевич Кашкаров  (1866—?) — российский государственный деятель, действительный статский советник(1913). Енисейский, Холмский и Псковский губернатор.

Биография 
Из дворянского рода Кашкаровых.

В службе с 1884 года, в офицерских чинах с 1886 года после окончания Московского кадетского корпуса и Александровского военного училища.

С 1910 по 1914 годы годы Киевский вице-губернатор, произведён в коллежские, статские и в 1913 году в действительные статские советники. В 1914 году назначен Енисейским губернатором. С 1914 по 1916 годы Холмский губернатор. С 1916 по 1917 годы был последним Псковским губернатором.

Примечания

Литература 
 
 
 Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII — начало XX века). — 2-е изд., испр. и доп. . — М.: Изд-во МПГУ, 2001. — С. 358.
 Губернии Российской империи. История и руководители. (1708—1917) / [Под общ. ред. Б. В. Грызлова]. — М.: Объединенная редакция МВД России, 2003. — 535 с.

Действительные статские советники
Киевские вице-губернаторы
Енисейские губернаторы
Холмские губернаторы
Псковские губернаторы